Калимантанский диптерокарпус () — вид тропических деревьев из рода Диптерокарпус семейства Диптерокарповые. 

Распространён исключительно в тропических лесах Калимантана. Высота дерева до 30 метров. Диаметр ствола до 64 см. Длина листьев 7—12 см, ширина 3—7 см.

Примечания

Ссылки 

 
 

Эндемики Калимантана
Диптерокарпусы
Флора Юго-Восточной Азии